Adapt, maison d’édition française à but non lucratif créée par le SNES (Syndicat national des enseignements de second degré).
Adapt est un acronyme d’Association pour le Développement des Aides Pédagogiques et Technologiques.

Depuis sa création, en 1986, elle fonctionne avec des militants bénévoles. Il s’agissait alors de mutualiser les savoirs et les expériences des professeurs pour les aider à résoudre les problèmes du métier. Furent ainsi publiés des livres destinés à aider les enseignants à préparer leurs cours et les concours du CAPES (Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré) et de l’Agrégation (Agrégation en France).

En 1998, Adapt publie son premier livre adressé au grand public : L'Image du monde des Babyloniens à Newton d'Arkan Simaan et Joëlle Fontaine. Le succès de cet ouvrage d'histoire des sciences et de l'astronomie les a incités à s’associer avec Vuibert pour disposer d’un réseau de distribution en librairie.

 En coédition avec Vuibert, Adapt publie notamment une collection d’histoire des sciences dirigée par Jean Rosmorduc.
 Adapt a un service de test de cédéroms pédagogiques et édite sur son site des dossiers sur les outils multimédia.
 Adapt est aujourd’hui présidée par Denis Paget, professeur de lettres et ancien secrétaire général du SNES.

Lien externe 
 Site officiel

Maison d'édition ayant son siège en Île-de-France